Мелиса има више значења:

 Мелиса
 Мелиса (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мелиса (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику